Pećigrad je naseljeno mjesto u gradu Cazinu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Pećigrad je i sjedište mjesne zajednice koja obuhvaća naselja: Pećigrad, Donja Lučka, Gornja Lučka, Mujakići i Rošići.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Unsko-sanskoj županiji
Cazin